Сен-Венсан-де-Меркюз () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона От-Грезиводан. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38466. Население коммуны на 2012 год составляло 1 375 человек. Населённый пункт находится на высоте от 238 до 863 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 480 км юго-восточнее Парижа, 100 км юго-восточнее Лиона, 28 км северо-восточнее Гренобля. Мэр коммуны — Philippe Baudain, мандат действует на протяжении 2014—2020 гг. В Сен-Венсан-де-Меркюз родился Эрнест Дудар де Лагре — французский исследователь и дипломат.

Динамика населения (INSEE):

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Сен-Венсан-де-Меркюз